Félix Riaño, o "@LocutorCo", conocido también en radio como Félix Sant-Jordi, es un podcaster, escritor y locutor colombiano, reconocido por 17 años como voz en off del canal de televisión Citytv en Bogotá, Colombia, de Liga Postobon de fútbol profesional de la Dimayor y de emisoras de las cadenas radiales Radiópolis, Radiónica y Todelar. También ha sido músico y productor musical. Tomó el seudónimo "Sant-Jordi" en honor a la tradición catalana del Día de Sant Jordi de regalar libros para celebrar el 23 de abril, día del santo patrón de Cataluña: Sant Jordi.  Como periodista ha escrito y publicado 5 libros sobre música y sobre podcast.

Desde 2019 es presentador del pódcast El Primer Café, del diario El Tiempo y Spotify Studios, y director de pódcast en Caracol Radio.

Trayectoria 

Comenzó en su trabajo en medios de comunicación en la radio de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, a finales de los años 80. Llegó a la cadena Caracol Radio para la inauguración de Radioacktiva y se quedó en Caracol en la frecuencia Básica de noticias, con un programa nacional que enlazaba a todas las emisoras musicales de esa cadena cada sábado para establecer el Top40 Caracol en todos los géneros musicales. Ese programa también incluía una página escrita sobre música en 8 diarios diferentes en toda Colombia.

Salió de la radio por una temporada para comenzar a trabajar como músico y productor de su propia banda (Ruido Rosa), pero la radio volvió a ser su hogar en Vibra Bogotá, con los programas La Noche de los Lápices, que continuó después del fundador del espacio, Antonio Casale. También en Vibra creó el memorable programa Skabanana, que logró articular la escena Ska y Reggae en Bogotá.

Desde entonces ha sido además una de las voces más importantes en la publicidad colombiana, identificando varios productos y compañías en spots publicitarios de televisión y radio de marcas como Bancolombia, Toyota, Winny, BellSouth y Movistar, Casa Editorial El Tiempo - Grupo Planeta, Liga Postobón (el torneo de fútbol profesional colombiano), Todelar y muchos más. Su voz también ha identificado algunas marcas latinoamericanas como Ron Brugal, en República Dominicana, Diario de Hoy en Costa Rica, Río Grande Foods en los Estados Unidos, Dell en Chile y en Colombia, entre otras.

Sin abandonar su faceta como productor musical ha estado encargado de discos como "Transite bajo su propio riesgo" de la Orquesta Sinfónica de Chapinero, que en realidad no es una orquesta sino el proyecto de música-humor de los escritores Karl Troller y Eduardo Arias. También fue el productor del segundo disco de la banda Doctor Krápula: "Déle la Welta al Disco", que fue el trabajo que marcó el crecimiento de la banda para entrar a las ligas profesionales de la música.

Félix Riaño ha sido también por 17 años la voz del canal de televisión Citytv en Colombia. 

Produjo para radio la serie de programas "Rocanrol Búmerang" para Radiónica, emisora estatal colombiana.

Además de su trabajo en producción musical, radio y TV, ha sido presentador oficial del festival Rock al Parque, ha ganado el premio de la Revista Shock como mejor DJ de radio en Colombia, 2 premios Latin Podcast Awards y ha sido conocido como una de las personas con mayor conocimiento sobre el panorama y la historia de la música pop y rock en Colombia y en Iberoamérica.

Publica capítulos de su investigación sobre el Rock colombiano en el blog "Memoria del Rock colombiano"

Como experto en podcasting en 2016 publicó el libro Todo Sobre Pódcast, que se actualiza cada año. Ha participado en los principales eventos del mundo del podcasting, siendo invitado en numerosas ocasiones a México y España como ponente y conferencista.  Desde 2019 es presentador del pódcast diario "El Primer Café" producido por el diario El Tiempo en exclusiva para Spotify Studios. También desde 2019 es el director de pódcast de la cadena Caracol Radio en Colombia.

Publicaciones 
Libro: "Los Speakers: La primera banda independiente de Rock en Colombia"
Libro "Cerati Eterno"
Libro "Memoria del Rock Colombiano"
Libro "Todo Sobre Podcast"

Podcast y Programas de Radio 
Podcast "El Siglo 21 es hoy"
Podcast "El Primer Café" del diario El Tiempo y Spotify Studios
La Noche de los Lápices
Microprograma Rock Al Parque 10 años
Podcast "Rocanrol Búmerang"
Podcast "SkaBanana"
Podcast "La Historia del Rock Hispanoamericano"

Discografía

Como músico 

 El Rey del Pañete - La Banda Sonora
 Cyberpunk - Ruido Rosa

Como productor 
 El Rey del Pañete - La Banda Sonora
 Cyberpunk - Ruido Rosa
 Transite bajo su propio riesgo - Orquesta Sinfónica de Chapinero (Eduardo Arias y Karl Troller)
 Dele la wuelta al disco - Doctor Krápula
 Humor Amor - Roberto Camargo

Referencias

Enlaces externos 
Página Web Oficial
Pódcast El Siglo 21 es Hoy
Página oficial en Facebook
Perfil VoiceOver internacional
Locutores de radio de Colombia